Kabinett Demirel steht für folgende Regierungen der Türkei:

 Kabinett Demirel I (1965 bis 1969)
 Kabinett Demirel II (1969 bis 1970) 
 Kabinett Demirel III (1970 bis 1971) 
 Kabinett Demirel IV (1975 bis 1977) 
 Kabinett Demirel V (1977 bis 1978) 
 Kabinett Demirel VI (1979 bis 1980) 
 Kabinett Demirel VII (1991 bis 1993)